Карапузов:
 Карапузов, Александр Иванович (1955—1995) — советский прыгун с трамплина.
 Карапузов, Владислав Александрович (род. 2000) — российский футболист.